Naselja u Sloveniji
 Ivanjševci (Moravske Toplice, Slovenija), naselje u općini Moravske Toplice
 Ivanjševci ob Ščavnici, naselje u općini Gornja Radgona